Слобожа́нское (; до 2016 года — Комсомо́льское) — посёлок городского типа в Чугуевском районе Харьковской области Украины.
Административный центр Комсомольского поселкового совета, в который, кроме того, входят посёлки Благодатное и Донец.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Слобожанское находится на берегу озера Лиман, примыкает к селу Лиман, на расстоянии в 2 км расположен посёлок Донец. На берегу озера большой дачный массив.

История 

В 1956 году началось строительство Змиёвской-Комсомольской ГРЭС, одновременно с которой строился жилой посёлок, получивший название Комсомольский (так как строительство ГРЭС являлось ударной комсомольской стройкой). Некоторое время строители жили в ближних селах: Лимане, Андреевке, Новой Егоровке.

Первую улицу посёлка – улицу Дружбы – построили в 1957 году. Вторую улицу, выросшую в том же году у озера Лиман, назвали Оздоровительной. В 1958 году на железной дороге была построена станция Змиевская-Комсомольская ГРЭС. 31 декабря 1960 года на Змиёвской ГРЭС был введён в эксплуатацию первый энергоблок мощностью 200 МВт.

В 1966 году численность населения составляла 10,3 тыс. человек, здесь действовали Змиевская ГРЭС, две средние школы, Дворец культуры, библиотека, детские ясли, больница на 350 коек, комбинат бытового обслуживания, телеателье, стадион и две спортивные площадки. С 1960 года посёлок был газифицирован.

В 1972 году численность населения составляла 11,8 тыс. человек, здесь действовали Змиёвская ГРЭС, завод строительных деталей, завод монтажных заготовок, молокозавод, хлебозавод и овощеводческий совхоз.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь АТП треста "Югзападэнергострой"), экспериментально-механического завода и опытного электромонтажного завода, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации овощеводческого совхоза.

В 2002 году директор находившейся в посёлке Змиевской овощной фабрики незаконно бесплатно передал основные производственные фонды предприятия в уставные фонды фиктивных фирм, которые фактически не вели хозяйственной деятельности. В июне 2004 года началось рассмотрение дела о банкротстве фабрики и в августе 2004 года она была признана банкротом.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 14 776 человек.

В ходе декоммунизации в феврале 2016 года пгт. Комсомольское был переименован в пгт. Слобожанское.

Экономика 
 Змиёвская ТЭС.
 Большое тепличное хозяйство.
 Лиманский сельскохозяйственный рыбхоз.
 Змиевский экспериментально-механический завод, ОАО — введен в эксплуатацию в 1975 году.
 Змиевской опытный электромонтажный завод, ОАО — введен в эксплуатацию в 1972 году.
 Завод «Элокс».

Транспорт 
Остановочный пункт Слобожанское на линии Харьков — Красный Лиман Южной железной дороги.

Через посёлок проходит автомобильная дорога .

Объекты социальной сферы 
 учреждения дошкольного воспитания (детские сады);
 лицей;
 гимназия;
 профессионально-энергетический лицей;
 больница;
 стадион;
 спортивный комплекс;
 роддом (15.05.2021 закрыт)
 дворец культуры.

Средства массовой информации 
 Газета «»

Спорт 

В Слобожанском базируется футбольный клуб «Энергетик-Центрэнерго» или, как местные просто называют, "Энергетик". Клуб находится на балансе у Змиёвской ТЭС и выступает на стадионе "Энергетик" в Слобожанском. Главным достижением в истории команды является чемпионский сезон 1997 года в Высшей лиге Чемпионата Харьковской области по футболу. Кроме этого, клуб в 2008 году завоевал бронзу, а в 2009 году — серебро Чемпионата Харьковской области по футболу в Высшей лиге. Также "Энергетик" из Слобожанского дважды выигрывал Кубок Харьковской области по футболу в сезонах 1997 и 2001 годов. Сейчас клуб выступает в Первой лиге Чемпионата Харьковской области по футболу, где в сезоне 2016 года занял 4 место в группе А.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов
Змиевская ТЭС.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Примечания 

Посёлки городского типа Харьковской области
Переименованные населённые пункты Украины